Lotus Elise — modelo de automóvel
Für Elise — peça musical de Beethoven

Desambiguações de prenomes